Marssonopora är ett släkte av mossdjur. Marssonopora ingår i familjen Calloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Marssonopora